De Rally van Liepāja-Ventspils 2013, officieel Rally Liepāja Ventspils, was de 1e editie van de Rally van Liepāja-Ventspils en de tweede ronde van het Europees Kampioenschap Rally in 2013 dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Liepāja.

De tweede ronde van het kampioenschap zag een nieuwe rally zijn opwachting maken op de besneeuwde gravelpaden in Letland. Peugeot-fabrieksrijder Craig Breen nam in eerste instantie de leiding in de wedstrijd. Halverwege de tweede dag nam Jari Ketomaa deze positie van hem over en controleerde zijn Ford Fiesta RRC daarna naar de overwinning toe. Breen eindigde als tweede en het podium werd compleet gemaakt door François Delecour, die in tegenstelling tot zijn voorlopers wel veel oppositie kende van de lokale rijders.

Route

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in de stand weergegeven.

Externe links 
  Officiële website
 Resultaten op fiaerc.com
 Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 2013
Sportevenement in Letland